De Campeonato Catarinense Série B is het tweede niveau van het staatskampioenschap voetbal van Santa Catarina. De competitie werd in 1986 opgericht als profcompetitie. De kampioen promoveert naar de Série A, de laatsten degraderen naar de Série C, die in 2004 opgericht werd. Zoals de meeste competities kan de competitieformule jaarlijks variëren. De Série B wordt meestal niet gelijktijdig met de Série A gespeeld, maar pas erna In sommige seizoenen namen teams uit de Série A, die niet in de nationale reeksen speelden ook deel aan de Série B.

Namen
 1986-2003 - Segunda Divisão
 2004-2005 - Série A2
 2006-2013 - Divisão Especial
 2014-???? - Série B

Overzicht kampioenen

Eeuwige ranglijst
Vetgedrukt de clubs die in 2022 in de Série B spelen.

Campeonato Catarinense